Урбанчич () — немецкая фамилия славянского происхождения. Известные носители:
  (1847—1921) — австрийский отолог.
 Урбанчич, Виктор (1903—1958) — австрийско-исландский дирижёр и композитор, внук предыдущего.
 Урбанчич, Мелитта (1902—1984) — австрийская поэтесса, жена предыдущего.
 Урбанчич, Рудольф (1879—1964) — австро-американский психолог и писатель, сын Виктора Урбанчича (старшего).

См. также 
 Урбанчич